Asen Zlatev – ex sollevatore bulgaro
 Ivan Zlatev – biatleta bulgaro
 Penčo Zlatev – generale e politico bulgaro, primo ministro del regno di Bulgaria
 Spas Zlatev – biatleta bulgaro
 Stanka Zlateva – lottatrice bulgara